El nombre The Sword puede referirse a:
The Sword, una banda de Heavy metal fundada en 2003 en Austin, Texas (EE. UU.); o
The Sword, una carta Clow creada por CLAMP para el manga y anime Card Captor Sakura.